

Musica
 Bodine – gruppo musicale heavy metal olandese

Persone
 Geoff Bodine (1949) – pilota automobilistico statunitense
 Robert N. Bodine (1837-1919) – politico statunitense
 Russell Bodine (1992) – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
 Bodin
 Bodini